El Complejo religioso de la Merced es el nombre de un grupo de edificios o instalaciones religiosos (iglesias, conventos...) agrupados físicamente en honor a la Virgen María en la advocación de la Virgen de la Merced.

El término descrito puede referirse a:

Complejos

En Colombia 
 Complejo religioso de la Merced, complejo religioso católico en la ciudad de Cali;

En Perú 
 Complejo religioso de la Merced, complejo religioso católico en la ciudad de Lima;

Edificios religiosos relevantes dedicados a la Merced 
 Basílica de la Merced
 Convento de la Merced
 Catedral de la Merced
 Iglesia de la Merced